Guerra Franco-Holandesa — que em 1673 tebe a participação da aliança entre o Sacro Império Romano, Espanha, eleitorado de Brandemburgo, e Províncias Unidas dos Países Baixos
 Guerra da Quádrupla Aliança — entre a Áustria, a França, a República Holandesa e Grã-Bretanha para revisão dos tratados que encerrou a Guerra da Sucessão Espanhola
 Quádrupla Aliança (1834) — formada pelo Reino Unido, França, Espanha e Portugal para apoiar a rainha Isabel II de Espanha contra seu tio Carlos de Bourbon
 Potências Centrais — aliança militar da I Guerra Mundial, constituído pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e a Bulgária

Ver também
 Quatro Policiais

Desambiguações de história
Desambiguações de política